Le clade  (" petits voleurs "), les  ou encore les  (maintenant usité) forment une sous-famille de dinosaures dromaeosauridés.

Systématique 
Genres de la sous-famille des Microraptorinae :
 Changyuraptor
 Graciliraptor
 Hesperonychus
 Microraptor
 Shanag
 Sinornithosaurus
 Tianyuraptor
 Wulong
 Zhongjianosaurus

Notes et références

Références taxinomiques 
 

Dromaeosauridae
Cœlurosaurien non avien (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2004